IHS puede ser:

IHS (Religión) es un monograma del nombre de Jesucristo.
Un Difusor térmico integrado también llamado IHS, es una superficie metálica que recubre y mejora la refrigeración de un procesador.
Institute for Humane Studies, una organización sin fines de lucro.
Sistema Interestatal de Autopistas, por su sigla en inglés.
IHS. International Headache Society, en español Sociedad Internacional para el estudio de las Cefaleas.